Любовка () — село в Онуфриевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 46 человек. Телефонный код — 5238. Код КОАТУУ — 3524686207.

Местный совет 
28104, Кировоградская обл., Онуфриевский р-н, с. Поповка, ул. Ленина, 24

Ссылки 
 Любовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Онуфриевского района